Скуби-Ду () — вымышленный персонаж, собака.
 Скуби-Ду — серия мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов, созданная компанией Hanna-Barbera в 1969 году.

Фильмы 
 Скуби-Ду — фильм 2002 года.
 Скуби-Ду 2: Монстры на свободе — фильм 2004 года.
 Скуби-Ду 3: Тайна начинается — фильм 2009 года.
 Скуби-Ду 4: Проклятье озёрного монстра — фильм 2010 года.
 Дафна и Велма — фильм 2018 года.

Мультфильмы 
 Скуби-Ду едет в Голливуд — мультфильм 1979 года.
 Скуби-Ду встречает Братьев Бу — мультфильм 1987 года.
 Скуби-Ду и Школа вампиров — мультфильм 1988 года.
 Скуби-Ду и упорный оборотень — мультфильм 1988 года.
 Скуби-Ду и ночи Шахерезады — мультфильм 1994 года.
 Скуби-Ду на острове мертвецов — мультфильм 1998 года.
 Скуби-Ду и призрак ведьмы — мультфильм 1999 года.
 Проект Скуби-Ду — анимационно-игровой специальный выпуск 1999 года.
 Скуби-Ду и нашествие инопланетян — мультфильм 2000 года.
 Скуби-Ду и киберпогоня — мультфильм 2001 года.
 Скуби-Ду и легенда о вампире — мультфильм 2003 года.
 Скуби-Ду и монстр из Мексики — мультфильм 2003 года.
 Скуби-Ду и тайна лох-несского чудовища — мультфильм 2004 года.
 Алоха, Скуби-Ду! — мультфильм 2005 года.
 Скуби-Ду, где моя мумия? — мультфильм 2005 года.
 Скуби-Ду. Пираты на борту! — мультфильм 2006 года.
 Отдыхай, Скуби-Ду! — мультфильм 2007 года.
 Скуби-Ду и король гоблинов — мультфильм 2008 года.
 Скуби-Ду и меч самурая — мультфильм 2009 года.
 Скуби-Ду! Абракадабра-Ду — мультфильм 2010 года.
 Скуби-Ду! Истории летнего лагеря — мультфильм 2010 года.
 Скуби-Ду! Легенда о Фантозавре — мультфильм 2011 года.
 Скуби-Ду! Музыка вампира — мультфильм 2012 года.
 Скуби-Ду! Под куполом цирка — мультфильм 2012 года.
 Скуби-Ду! Маска Голубого сокола — мультфильм 2013 года.
 Скуби-Ду! Боязнь сцены — мультфильм 2013 года.
 Скуби-Ду! Искусство борьбы — мультфильм 2014 года.
 Скуби-Ду: Франкен-монстр — мультфильм 2014 года.
 Скуби-Ду! Безумие лунного монстра — мультфильм 2015 года.
 Скуби-Ду и KISS: Тайна рок-н-ролла — мультфильм 2015 года.
 Lego Скуби-Ду!: Призрачный Голливуд — мультфильм 2016 года.
 Скуби-Ду! и проклятье демона скорости — мультфильм 2016 года.
 Скуби-Ду! На Диком Западе — мультфильм 2017 года.
 Lego Скуби-Ду!: Улётный пляж — мультфильм 2017 года.
 Скуби-Ду и Бэтмен: Отважный и смелый — мультфильм 2018 года.
 Скуби-Ду и Призрак-гурман — мультфильм 2018 года.
 Скуби-Ду и проклятье тринадцатого призрака — мультфильм 2019 года.
 Скуби-Ду! Возвращение на остров зомби — мультфильм 2019 года.
 Скуби-Ду — мультфильм 2020 года.
 Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду! — мультфильм 2020 года.
 Скуби-Ду! Меч и Скуб — мультфильм 2021 года.
 Прямиком из Нигде: Скуби-Ду! Встречает Куража, трусливого пса — мультфильм 2021 года.
 Скуби-Ду! Шалость или сладость — мультфильм 2022 года.

Мультсериалы 
 Скуби-Ду, где ты! — мультсериал 1969—1970 годов.
 Новые дела Скуби-Ду — мультсериал 1972—1973 годов.
 Скуби-Ду Шоу — мультсериал 1976—1978 годов.
 Скуби и Скрэппи-Ду — мультсериал 1979—1980 годов.
 Скуби и Скрэппи-Ду (короткометражные) — мультсериал 1980—1982 годов.
 Новые приключения Скуби и Скрэппи — мультсериал 1983—1984 годов.
 13 призраков Скуби-Ду — мультсериал 1985 года.
 Щенок по кличке Скуби-Ду — мультсериал 1988—1991 годов.
 Что новенького, Скуби-Ду? — мультсериал 2002—2005 годов.
 Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! — мультсериал 2006—2008 годов.
 Скуби-Ду! Мистическая корпорация — мультсериал 2010—2013 годов.
 Будь классным, Скуби-Ду! — мультсериал 2015—2018 годов.
 Скуби-Ду и угадай кто? — мультсериал 2019—2020 года.

Видеоигры 
 Scooby-Doo — видеоигра 1986 года.
 Scooby-Doo Mystery (Genesis) — видеоигра 1995 года.
 Scooby-Doo Mystery (SNES) — видеоигра 1995 года.
 Scooby-Doo: Mystery of the Fun Park Phantom — видеоигра 1999 года.
 Scooby-Doo! Mystery Adventures — сборник обучающих видеоигр 2000 года.
 Scooby-Doo! Classic Creep Capers — видеоигра 2000 года.
 Scooby-Doo and the Cyber Chase — видеоигра 2001 года.
 Scooby-Doo — видеоигра 2002 года.
 Scooby-Doo! Night of 100 Frights — видеоигра 2002 года.
 Scooby Doo: Mystery Mayhem — видеоигра 2004 года.
 Scooby-Doo! Unmasked — видеоигра 2005 года.
 Scooby-Doo! First Frights — видеоигра 2009 года.
 Scooby-Doo! and the Spooky Swamp — видеоигра 2010 года.